Ioannou ist der Familienname folgender Personen:

 Agamemnon Ioannou (* 1958), griechischer Basketballspieler und -trainer
 Demetra Ioannou (* 1962), zypriotische Badmintonspielerin
 Demetrios Ioannou (* 1968), zyprischer Fußballspieler
 Dometia Ioannou (* 1986), zypriotische Badmintonspielerin
 Eleni Ioannou (1984–2004), griechische Judoka
 Kyriakos Ioannou (* 1984), zyprischer Leichtathlet
 Maria Ioannou (* 1985), zypriotische Badmintonspielerin
 Memos Ioannou (* 1958), griechischer Basketballspieler
 Nicholas Ioannou (* 1995), zyprisch-englischer Fußballspieler
 Stavros Ioannou (* 1971), deutscher Komponist, Musikproduzent und Musiker
 Stelios Haji-Ioannou (* 1967), griechischer Unternehmer
 Susan Ioannou (* 1944), kanadische Dichterin
 Yannis Ioannou (* 1966), zyprischer Fußballspieler